Альтенвёрт ():
 Альтенвёрт — небольшой населённый пункт в Нижней Австрии, в коммуне Кирхберг-ам-Ваграм.
 ГЭС Альтенвёрт — гидроэлектростанция на Дунае вблизи одноимённого посёлка.